Банино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Банино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Банино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Банино — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Банино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Польша 
Банино (Польша)